Canton bezeichnet:
 Canton Elektronik, deutscher Lautsprecherhersteller
 Canton Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Verwaltungseinheiten:
 Kanton (El Salvador)
 Kanton (Frankreich)
 Kanton (Schweiz)

Ortsnamen:
 Canton GR in der Gemeinde Poschiavo, Schweiz
 Canton (Wales), Stadtteil von Cardiff, Vereinigtes Königreich
 Guangzhou (Exonym Canton bzw. Kanton), chinesische Stadt
 Guangdong (Exonym Canton bzw. Kanton), chinesische Provinz

in den Vereinigten Staaten:
 Canton (Colorado)
 Canton (Connecticut)
 Canton (Georgia)
 Canton (Illinois)
 Canton (Indiana)
 Canton (Iowa)
 Canton (Kansas)
 Canton (Kentucky)
 Canton (Maine)
 Canton (Maryland)
 Canton (Massachusetts)
 Canton (Michigan)
 Canton (Minnesota)
 Canton (Mississippi)
 Canton (Missouri)
 Canton (Montana)
 Canton (New Jersey)
 Canton (New York)
 Canton (North Carolina)
 Canton (Ohio)
 Canton (Oklahoma)
 Canton (Pennsylvania)
 Canton (South Dakota), im Lincoln County
 Canton (Texas)
 Canton (Virginia)
 Canton (West Virginia)
 Canton (Wisconsin), im Barron County
 Canton (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin

Canton bzw. Cantón ist der Familienname folgender Personen:
 Darío Canton (* 1928), argentinischer Schriftsteller und Soziologe
 Gustav Jacob Canton (1813–1885), deutscher Landschafts- und Tiermaler sowie Illustrator der Düsseldorfer Schule
 Joanna Canton (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 John Canton (1718–1772), englischer Physiker
 José Cantón (1937–2013), spanischer Fußballspieler
 Maria Theresia Canton (1795–1870), Unterstützerin der Badischen Revolution, Gründerin und Präsidentin des Frauenvereins „Concordia“ in Mannheim
 Neil Canton (* 1948), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Kanton